Фогельсберг () — район в Німеччині, в складі округу Гіссен землі Гессен. Адміністративний центр — місто Лаутербах.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 9 громад () та 10 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Райони Гессену